West Side Story – amerikai musical (1957)
West Side Story – amerikai film (1961)
West Side Story – Steven Spielberg 2021-es remake-je a musicalből